Die Liste der Naturdenkmale in Fulda nennt die im Gebiet der Gemeinde Fulda im Landkreis Fulda in Hessen gelegenen Naturdenkmale.

|}

Weblinks

Belege 

Fulda
 Fulda
!Naturdenkmale